Жамбълски район може да се отнася за:

 Жамбълски район в Алматинска област, Казахстан
 Жамбълски район в Жамбълска област, Казахстан
 Жамбълски район в Североказахстанска област, Казахстан